Ку́рицын (Ку́рицына) — русская фамилия. Известные носители:

Курицын 
 Курицын, Анатолий Петрович (1929—1993) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 Курицын, Андрей Владимирович (род. 1964) — актёр театра.
 Курицын, Афанасий Фёдорович — государственный деятель и дипломат при Великом московском князе Василие III и его сыне Иване IV; сын думного посольского дьяка Фёдора Васильевича Курицына.
 Курицын, Василий Иванович (1892—1937) — советский хозяйственный деятель, директор Луганского паровозостроительного завода.
 Курицын, Владимир Николаевич (1866—1924) — русский архитектор.
 Курицын, Вячеслав Николаевич (род. 1965) — российский филолог и литературный критик, писатель, поэт, журналист.
 Курицын, Иван Васильевич (? — 1504) — дьяк и дипломат на службе царя Ивана III.
 
 Курицын, Юрий Михайлович (род. 1942) — советский самбист и дзюдоист.

Курицына 
 Курицына, Светлана Игоревна, известная также как «Света из Иваново» (род. 1992) — телеведущая на канале НТВ.
 Курицына, Татьяна Геннадьевна (род. 1974) — российская футболистка.

Примечания